Steinkühler ist der Familienname folgender Personen:
 Franz Steinkühler (* 1937), deutscher Gewerkschafter und ehemaliger Vorsitzender der IG Metall
 Horst Steinkühler (* 1936), deutscher Politiker (SPD)
 Kai Maria Steinkühler (1967–2021), deutscher Filmemacher, Drehbuchautor, Autor und Schauspieler
 Manfred Steinkühler (1929–2018), deutscher Diplomat

 Martina Steinkühler (* 1961), deutsche Theologin und Autorin
 Paul Steinkühler (1873–1959), deutscher Handwerkskammerpräsident
 Theodor Steinkühler (1894–1921), deutscher Kunstmaler